Le groupe Sanson a sponsorisé plusieurs équipes entre 1965 et 1980 :
 Équipe cycliste Sanson (1965-1966), équipe cycliste italienne, anciennement dénommée Carpano
 Équipe cycliste Sanson (1969), équipe cycliste italienne
 Équipe cycliste Sanson (1976-1980), équipe cycliste italienne, anciennement dénommée Filotex